

Долиште () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Долиште () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.